El río Lóuzara es un río del noroeste de la península ibérica que discurre por la provincia de Lugo, en Galicia. Es un afluente del río Lor y este a su vez del río Sil. 

El río Lóuzara da su nombre al Valle de Lóuzara o Terras de Lóuzara, en el ayuntamiento de Samos. Tiene aproximadamente 29 km de longitud.

Recorrido 
Nace de la confluencia de varios arroyos que bajan de la Sierra del Rañadoiro, en el ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro, entre ellos el río Louzarela. En su tramo inicial hace de límite entre los ayuntamientos de Folgoso do Courel y lo de Samos para luego adentrarse en este último, por el cual discurre la mayor parte de su recorrido, recibiendo varios arroyos que descienden de la Sierra del Oribio y de los Montes de Lóuzara. Se une al río Lor en el ayuntamiento de Folgoso do Courel a unos 430 m de altitud, cerca de la aldea del Touzón.

Explotación 
Antiguamente funcionaban varios molinos, y ferrerías como la de Gundriz o la de Santalla de Lóuzara, y algún mazo.

Véase también 
 Anexo:Ríos de la cuenca del Miño

Referencias 

Ríos de la provincia de Lugo
Afluentes del Lor